Trois comtés des États-Unis et un comté du Canada portent le nom de comté de Beaver (Beaver County) :
 comté de Beaver en Alberta,
 comté de Beaver dans l'Oklahoma,
 comté de Beaver en Pennsylvanie,
 comté de Beaver dans l'Utah.